Международный кубок чемпионов 2016 () — товарищеский международный футбольный клубный турнир, который проходил с 22 июля по 13 августа 2016 года в США, Китае, Австралии, Англии, Шотландии, Ирландии и Швеции. В нём приняли участие 17 команд.

Команды

Австралия

Китай

США и Европа

Стадионы

Матчи

Австралия

Китай

США и Европа

Турнирная таблица

Австралия

Китай

США и Европа

Победители

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2016 год в футболе
Международный кубок чемпионов